Вінницько-Барська єпархія ПЦУ
 Вінницько-Брацлавська єпархія ПЦУ
 Вінницько-Тульчинська єпархія ПЦУ